Мариамна (; Mariamne, Mariame) може да се отнася за:

 Мариамна, или Мариамна I, Хасмонеика, внучка на Хиркан II, втора съпруга на Ирод Велики
 Мариамна (трета съпруга на Ирод), или Мариамна II, дъщеря на Симон бен Боет, трета съпруга на Ирод Велики
 Мариамна III, дъщеря на Аристобул (син на Ирод) и сестра на Иродиада, съпруга на Антипатър (син на Ирод)
 Мариамна (дъщеря на Агрипа I), дъщеря на Ирод Агрипа I
 Мариамна, дъщеря на Йосиф и Олимпия, съпруга на Ирод от Халки, внучка на Ирод Велики